Loveno – frazione di Paisco Loveno
 Loveno – frazione di Menaggio